Nella Marina Sovietica e Russa Classe Neustrašimyj può riferirsi a:

Neustrašimyj – Cacciatorpediniere rimasto unico esemplare di una classe navale il cui progetto non venne più sviluppato.
Classe Neustrašimyj – Moderne classe di fregate